

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rzepowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Rzepowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek